Bastion Oranje ('s-Hertogenbosch)
 Bastion Oranje (Naarden)